Schloss Richemont bezeichnet mehrere Schlösser in Frankreich:
 Schloss Richemont (Charente) bei Cherves-Richemont im Département Charente
 Schloss Richemont (Dordogne) bei Saint-Crépin-de-Richemont im Département Dordogne
 Schloss Richemont (Ain) bei Villette-sur-Ain im Département Ain

Siehe auch:
 Schloss Richmond